Příjmení Doležal či Doležalová mělo v roce 2011 v Česku 18 029 osob. Podobné příjmení Doležel nebo Doleželová má 4 663 osob, Doleschal 2 osoby.

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Alexandra Doležalová Hrouzková (* 1984) – psycholožka, spisovatelka a publicistka
 Andrej Doležal (* 1981) – slovenský inženýr, webový designér a politik
 Antonín Doležal (* 1929) – český porodník
 Bohumil Doležal (* 1940) – český literární kritik, politolog a disident
 Bohumil Doležal (lesník) (1911–2000) – český pedagog a lesník
 Emil Doležal (* 1930) – český fotbalový brankář
 František Doležal (boxer) (1913–??) – český boxer
 František Doležal (malíř) (1910–1989) – český malíř, publicista a výtvarný teoretik
 František Doležal (pilot) (1909–1945) – český letec, účastník Bitvy o Británii
 František Doležal (voják) (1917–1997) – český voják
 Ivan Doležal (* 1960) – český politik ODS, starosta města Hořice na Jičínsku
 Jan Doležal, více osobností, viz rozcestník
 Jarmila Doležalová (spisovatelka) (* 1965) – česká spisovatelka a scenáristka
 Jaromír Doležal (1883–1965) – český (moravský) literární historik, překladatel a diplomat
 Jindřich Doležal (1857–1937) – český inženýr a politik
 Jindřich Doležal (herec) – český herec
 Jiří Doležal, více osobností, viz rozcestník
 Jiří X. Doležal (* 1965) – český novinář
 Josef Doležal – více různých osobností
 Kamila Doležalová (1930–??) – česká a československá politička KSČ a poslankyně
 Karel Doležal, více osobností, viz rozcestník
 Klára Doležalová Maksimović (* 1973) – česká herečka, moderátorka a podnikatelka
 Marie Doležalová (* 1987) – česká herečka
 Martin Doležal – více různých osobností
 Michaela Doležalová (* 1970) – česká divadelní, televizní a filmová herečka
 Michal Doležal – více různých osobností
 Mikuláš Doležal (1889–1941) – československý voják
 Miloš Doležal (rozcestník) – více různých osobností
 Miroslav Doležal (1919–2009) – český herec
 Oldřich Doležal (houslista) (1908–1973) – český houslista a hudební pedagog
 Oldřich Doležal (pilot) (1912–1983) – český válečný pilot bojující v řadách RAF
 Pavel Doležal (1700–1778) – slovenský jazykovědec, pedagog, překladatel a evangelický farář
 Petra Doležalová (* 1987) – česká herečka
 Radek Doležal (* 1992) – český fotbalový záložník
 Robert Doležal (* 1969) – český biolog, lesní inženýr, překladatel zejm. ornitologické literatury z angličtiny, propagátor birdwatchingu
 Rudolf Doležal (1916–2002) – český sochař a medailér
 Tomáš Doležal (rozcestník) – více různých osobností
 Václav Doležal – více různých osobností
 Vladimír Doležal (rozcestník) – více různých osobností
 Zdeněk Doležal (* 1931) – český krasobruslař

Podobné příjmení 
 Doležel

Česká příjmení